Cihangir ist
 ein Stadtteil von Istanbul im Bezirk Beyoğlu, siehe Cihangir (Istanbul)
 ein deutschtürkischer Künstler (Künstlername: Lale Lokum), siehe Cihangir Gümüştürkmen